Роман Архутовский  ( Roman Archutowski, род. 5.08.1882, Каролин, около города Пултуск, Польша — ум. 18.04.1943, концлагерь Майданек) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик, церковный историк, автор более 200 статей в польской католической энциклопедии. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 

Роман Архутовский родился в богатой помещичьей семье. Окончил среднюю школу в Пултуске. В 1900 году поступил в Высшую Духовную семинарию св. Иоанна Крестителя в Варшаве. В 1904 году был рукоположён в священника, после чего был направлен в католический приход в Ежуве. Продолжал богословское обучение в римско-католической Духовной Академии в Санкт-Петербурге, Россия.

С 1910 года занимался педагогической деятельностью и исполнял различные обязанности в церковном суде. С 1940 года работал в варшавской семинарии.

В 1942 году дважды был арестован немецкими оккупационными властями и был в заключении в варшавской тюрьме Павяк. 23 марта 1943 года был отправлен в концентрационный лагерь Майданек, где заболел тифом. Умер 18 апреля 1943 года во время Вербного Воскресенья. Его тело было сожжено в крематории.

Публикации 
 Podręczna encyklopedya kościelna, 1912
 Historia Kościoła katolickiego w zarysie, 1915
 Historja Święta Nowego Testamentu czyli Dzieje Objawienia Bożego w Nowym Testamencie, 1922
 Zarys historii Kościoła katolickiego dla wiernych, 1948

Прославление 

13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Источник 

 Roberto Olivato, Sacrari, santi patroni e preghiere militari, Edizioni Messaggero, 2009, стр. 312
 F. Agnoli, M. Luscia, A. Pertosa, Santi & rivoluzionari, SugarCo, 2008, стр. 184
 Benedetto XVI, I santi di Benedetto XVI. Selezione di testi di Papa Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana, 2008.

Ссылки 

 Индекс святых 

Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши
Умершие в Майданеке
Авторы энциклопедий и словарей
Канонизированные учёные
Учёные по алфавиту